Angern kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Bujanov, ort, Södra Böhmen,

Tyskland 

 Angern, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt,

Österrike 

 Angern an der March, Niederösterreich, Politischer Bezirk Gänserndorf, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar